Мисс Интернешнл 1961 () — 2-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл. Конкурс состоялся 28 июля 1961 в Лонг-Бич, США. 52 участницы боролись за титул. Победительницей стала Станни ван Баер, представительница Нидерландов. Она стала второй Мисс Интернешнл.

Финальный результат

Места

Специальные награды

Участницы 
{| class="sortable wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! Страна !! Фото !!Участница !! Дата рождения !! Рост !! Родной город
|-
|  || || Розмари Фентон (Rosemary Fenton)|| ||  ||
|-
|  || || Ирис Кош (Iris Kosch)|| ||  ||
|-
|  || || Никки Аллен (Nicky Allen)|| ||  ||
|-
|  || || Алисия Кэр (Alicia Care)|| ||  ||
|-
|  || || Жаклин Оруа (Jacqueline Oroi)|| ||  ||
|-
|  || || Минни Пу (Minnie Pu)|| ||  ||
|-
|  || || Кармен Ансе (Carmen Anze)|| ||  ||
|-
|  || || Вера Менезес (Vera Brauner Menezes)|| ||  ||
|-
|  Британская Гвиана || || Гермиона Браун (Hermione Clair Brown)|| ||  ||
|-
|  || || Глория Лилуэ (Gloria Lilue)|| ||  ||
|-
|  || || Илеана Алсамора (Ileana Polasek Alzamora)|| ||  ||
|-
| Гонконг || || Джуди Чан (Judy Chang)|| ||  ||
|-
|  || || Рената Мёллер (Renate Moller)|| ||  ||

|-
|  || || Иоанна Берука (Ioanna Berouka)|| ||  ||
|-
|  || || Йюэтте Нильсен (Jyette Nielsen)|| ||  ||
|-
|  || || Далия Лайон (Dalia Lion)|| ||  ||
|-
|  || || Дайана Валентайн (Diana Valentine)|| ||  ||
|-
|  || || Айрин Кейн (Irene Ruth Kane)|| ||  ||
|-
|  || || Сигридюр Гейрсдоуттир (Sigridur Geirsdottir)|| ||  ||
|-
|  || || Мария Фернандес (Maria Cervera Fernández)|| ||  ||
|-
|  || || Анна Винченцини (Anna Vincenzini)|| ||  ||
|-
|  || || Эдна МакВикар (Edna MacVicar)|| ||  ||
|-
|  || || Вилма Дуке (Vilma Kohlgruber Duque)|| ||  ||
|-
|  || || Элеанор Карам (Eleanor Abi Karam)|| ||  ||
|-
|  || || Эльфи Кляйн (Elfie Klein)|| ||  ||
|-
|  || || Элисер Ратахирисоа (Ellysserre Ratahirisoa)|| ||  ||
|-
|  || || Хелен Тань Хун Линь (Helen Tan Hong Lean)|| ||  ||
|-
|  || || Моник Аугладе (Monique Auglade)|| ||  ||
|-
|  || || Станни ван Бар (Stam van Baer)|| ||  ||
|-
|  || || Леон Мэйн (Leone Main)|| ||  ||
|-
|  || || Осе Шмедлинг (Aase Schmedling)|| ||  ||
|-
|  || || Анхела Алькове (Angela Alcové)|| ||  ||
|-
|  || || Глэдис Фернандес(Gladys Fernández)|| ||  ||
|-
|  || || Норма Гонсалес (Norma González)|| ||  ||
|-
|  || || Иветт Монагас (Ivette Monagas)|| ||  ||
|-
|  || || Джо Энн Дайер (Jo Ann Marie Dyer)|| ||  ||
|-
|  || || Долли Ма (Dolly Ma)|| ||  ||
|-
|  || || Тайя Пиехи (Tahia Piehi)|| ||  ||

|-
|  || || Айдан Демирель (Aydan Demirel)|| ||  ||
|-
|  || || Барбара Уилкок (Barbara Wilcock)|| ||  ||
|-
|  || || Моника Дави (Mónica Moore Davie)|| ||  ||
|-
|  || || Пилар Арсиага (Pilar Arciaga)|| ||  ||
|-
|  || || Марья Рюёня (Marja Ryönä)|| ||  ||
|-
|  || || Брижитт де Ланнуриен (Brigitte Barazer de Lannurien)|| ||  ||
|-
|  || || Мишель Росселат (Michele Rossellat)|| ||  ||
|-
|  || || Элизабет Оден (Elizabeth Oden)|| ||  ||
|-
|  || || Энни Джинкс (Annie Carnie Jinks)|| ||  ||
|-
|  || || Камала Атауда (Kamala Athauda)|| ||  ||
|-
|  || || Элейн Ортега (Elaine Ortega)|| ||  ||
|-
|  || || Дина Робертс (Dina Maria Robbertse)|| ||  ||
|-
|  || || Ли Окча (Lee Ok-ja)|| ||  ||
|-
|  || || Ацуко Кёто (Atsuko Kyoto)|| ||  ||
|}

 Примечание 
 Отказались 
  — Рамона Санчес
  — Джули Ко Мутлэй

 Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1960:  — Эдна Диана МакВикар
 1962:  — Элейн Ортега Хоугеном
 1962:  — Джули Ко Мутлэй (участвовала в конкурсе 1961 года, но заболела Гепатитом и отказалась от участия)

Мисс Мира
 1960:  — Ирен Рут Кейн (Топ 10)
 1961:  — Мария Дель Кармен Сервера Фернандес (2-я Вице Мисс)
 1961:  — Леоне Мэри Мейн (6-я Вице Мисс)
 1961:  — Жаклин Орой
 1962:  — Элейн Ортега Хоугеном

Мисс Организации Объединенных Наций
 1963:  — Джитт Нельсон

Мисс Европа
 1960:  — Бриджитт Баразер де Ланнурьен (4-я Вице Мисс)
 1961:  — Мария Дель Кармен Сервера Фернандес (3-я Вице Мисс)
 1961:  — Сигрун Рагнарсдоттир
 1962: ''' — Жаклин Орой

См. также 
 Мисс Мира 1961
 Мисс Вселенная 1961

Ссылки 
 Мисс интернешнл — 1961

Мисс интернешнл
1961 год в Калифорнии
События 28 июля
Июль 1961 года
Лонг-Бич